

Film 12 
 Napoleone – (1927) film diretto da Abel Gance.
 Napoleone – (1951) film diretto da Carlo Borghesio.
 Napoleone Bonaparte – (1955) film diretto da Sacha Guitry.
 Napoleone (Napoléon) – (2002) serie Tv diretta da Yves Simoneau.
 Napoleon Dynamite – (2004) film diretto da Jared Hess.
 N – Io e Napoleone – (sull'esilio nell'Isola d'Elba) – (2006) film diretto da Paolo Virzì.

Fumetti 

 Napoleone – fumetto della Sergio Bonelli Editore

Anime

Letteratura 
 Napoleone – romanzo di Alexandre Dumas.

Onomastica 
 Napoleone – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Napoleone della Torre, esponente della nobile Casata guelfa dei Della Torre soprannominati anche Torriani (? -1278)
 Napoleone Leumann, imprenditore e filantropo (1841-1930)

Personaggi 
 Napoleone Di Carlo – protagonista dell'omonimo fumetto della Sergio Bonelli Editore
 Napoleone – personaggio de Gli Aristogatti
 Napoleone – protagonista de La fattoria degli animali

Regnanti 
 Napoleone Bonaparte (Napoleone I, 1769-1821; regnò dal 1804 al 1814 e nel 1815).
 Napoleone II fu il titolo dato dai bonapartisti al figlio di Napoleone: Napoleone Francesco Carlo Giuseppe Bonaparte, re di Roma, (1811-1832), che regnò appena due giorni.
 Napoleone III (Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, 1808-1873; regnò dal 1852 al 1870).

Santi 
 San Napoleone martire (? – 304), ovvero "san Neopolo".

Zoologia 
 Napoleone – è il nome comune usato per indicare l'uccello Polyplectron napoleonis.
 Pesce Napoleone – è il nome comune per indicare il pesce Cheilinus undulatus
 Ragno Napoleone – è il nome comune per indicare il ragno Synema globosum

Altro 
 Napoleone – una moneta d'oro
 Napoleone – gioco di carte
 Apertura Napoleone – apertura nel gioco degli scacchi
 Monte Napoleone – istituto finanziario fondato durante il periodo della Repubblica Cisalpina
 Codice Napoleone – codice promulgato da Napoleone Bonaparte.
 Elba – L'eredità di Napoleone – webserie surreale su Napoleone Bonaparte.

Pagine correlate 
 Napoleon

Altri progetti